Nicodemus Tessin ist der Name folgender Personen:

*Nicodemus Tessin der Ältere (1615–1681), schwedischer Architekt
Nicodemus Tessin der Jüngere (1654–1728), schwedischer Architekt